Кобин — фамилия. Известные носители:
 Кобин, Александр Иванович (1959—1995) — начальник инженерной службы 506-го мотострелкового полка Уральского военного округа, майор.
 Кобин, Василий Васильевич (род. 1985) — украинский футболист, полузащитник клуба «Шахтёр» (Донецк).
 Кобин, Отто (1895—1961) — немецкий скрипач.